Wilhelm John ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm John (Architekt) (1782–1840), deutscher Architekt
 Wilhelm John (Maler) (1810–1881), deutscher Maler
 Wilhelm John (Historiker) (1877–1934), österreichischer Historiker und Museumsdirektor
 Wilhelm John (Politiker) (1916–1973), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin